Cananea – antico termine geografico che si riferiva ad una regione che comprendeva, grosso modo, il territorio attuale di Libano, Israele, Palestina e parti di Siria e Giordania
 Cananea – comune e città mineraria messicana nello stato di Sonora
 Cananea –  municipalità messicana nello stato di Sonora

Pagine correlate 
 Canaan (disambigua)